Frounzenskaïa (russe : Фрунзенская) peut faire référence à :
 Frounzenskaïa, station du métro de Minsk,
 Frounzenskaïa, station de la ligne Sokolnitcheskaïa du métro de Moscou,
 Frounzenskaïa, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg,